Amerikai Egyesült Államok
 Sprague (Alabama)
 Sprague (Connecticut)
 Sprague (Missouri)
 Sprague (Nebraska)
 Sprague (Washington)
 Sprague (Wisconsin)

 Kanada
 Sprague (Manitoba)

Nevek
 Sprague, családnév
 Sprague, keresztnév